Talaromyces är ett släkte av svampar. Talaromyces ingår i familjen Trichocomaceae, ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Talaromyces